Nuoto sincronizzato ai Campionati mondiali di nuoto 2013 - Duo – competizione di nuoto con programma libero
 Nuoto sincronizzato ai Campionati mondiali di nuoto 2013 - Duo – competizione di nuoto con programma tecnico